Existuje více nositelů příjmení Trottier:

 Bryan Trottier (* 1956) – kanadský lední hokejista
 Dave Trottier (1906–1956) – kanadský lední hokejista
 Guy Trottier (* 1941) – kanadský lední hokejista
 Rocky Trottier (* 1964) – kanadský lední hokejista